Гидроним:

 Крапивная (приток Камчатки) — река на Камчатке.
 Крапивная (приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Крапивная (приток Лангура) — река в Свердловской области.
 Крапивная (приток Ягылъяха) — река в Томской области.
 Крапивная (приток Малой Камельяги) — река в Тюменской области.

Ойконим:

 Крапивная — деревня, Сосьвинский городской округ, Свердловская область, Россия
 Крапивная (Камчатский край) — бывшее село на Камчатке

См. также 
 Крапивное
 Крапивный